Turing steht für:

 Turing (Programmiersprache)
 (10204) Turing, Asteroid
 Turing Award, IT-Auszeichnung
 Turing-Bombe, Entzifferungsmaschine
 Turing-Galaxis, Bezeichnung der digitalen Revolution
 Turing-Mechanismus, Strukturbildungstheorie
 Turing-Test, Test zur künstlichen Intelligenz
 Turing-Vollständigkeit, Eigenschaft von Programmiersprachen oder logischen Systemen

Turing ist der Familienname folgender Personen:
 Alan Turing (1912–1954), britischer Logiker, Mathematiker und Kryptoanalytiker
 Dermot Turing, britischer Anwalt, Bänker, Autor und Historiker, Neffe von Alan Turing
 Ethel Sara Turing (1881–1976), britische Autorin, Mutter von Alan Turing

Siehe auch:
 Turingmaschine (Modell der Informatik)
 Touring (Begriffsklärung)